Кубок валлійської ліги 2011–2012 — 20-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем втретє став Аван Лідо.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/7 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/14 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/31 січня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 січня/15 лютого 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/28 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/28 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 лютого 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25/28 лютого 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/31 березня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 березня/3 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 

2011–2012
2011 у футболі
2012 у футболі